Bacilek oder Bacílek ist der Familienname folgender Personen:
 Karol Bacílek (1896–1974), slowakischer Funktionär
 Stanislav Bacílek (1929–1997), tschechoslowakischer Eishockeyspieler